Status społeczny
 Status quo